En steward er en hovmester, skibsproviantforvalter eller skibsopvarter.

Inden for flyvning er stewarden det mandlige modstykke til stewardessen.

Kilder/henvisninger
 Lexopen

Luftfart